Слонский:

 Слонский, Габриэль (1520—1598) — краковский бурмистр, польский архитектор.
 Слонский, Евстафий Григорьевич (1886—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Слонский, Станислав (1879—1959) — польский лингвист, славист.
  (1872—1926) — польский поэт и писатель.